Галичино — название населённых пунктов:

Россия 
 Галичино — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Галичино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.